Illinois, američka savezna država
 Illinois (rijeka), rijeka u SAD-u
 Illinois Indijanci